Ermenegildo Zegna ora Zegna – casa di moda di lusso italiana
 Ermenegildo Zegna (1892-1966) – fondatore dell'omonima casa di moda 
 Ermenegildo Zegna (1955- ) – amministratore delegato dell'omonima casa di moda

Pagine correlate 
 Zegna (disambigua)